Katla peut désigner :
 le Katla, un volcan d'Islande ;
 le géoparc du Katla, un géoparc d'Islande ;
 Katla, série télévisée islandaise diffusée sur Netflix ;
 le katla, une langue parlée au Soudan ;
 les langues katla, une famille de langues parlées au Soudan.